Мандрич Микола Олександрович (1946—2016) — радянський і український кінооператор. 
 Мандрич Ярослав Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
українські прізвища